Mortemer (Oise)
 Mortemer (Seine-Maritime)